Garsjön kan syfta på ett antal insjöar i Sverige:

Garsjön, Blekinge, sjö i Karlskrona kommun,  (11,7 ha)
Lilla Garsjön, sjö i Gislaveds kommun,  (10,5 ha)
Stora Garsjön, sjö i Gislaveds kommun,  (21,7 ha)
Garsjön (Mora socken, Dalarna), sjö i Mora kommun,  (16,3 ha)
Garsjön (Särna socken, Dalarna), sjö i Älvdalens kommun,  (16,5 ha)
Garsjön (Söderbärke socken, Dalarna), sjö i Smedjebackens kommun,  (29,4 ha)

Listor över Sveriges insjöar baserat på namn